Die 22. Auflage des Thomas Cups, der Weltmeisterschaft für Herrenmannschaften im Badminton, fand gemeinsam mit dem Uber Cup 2002 vom 9. bis 19. Mai 2002 in Guangzhou, China statt. Sieger wurde das Team aus Indonesien, welches gegen Malaysia mit 3:2 gewann.

Qualifikation

Qualifikationsrunde Panamerika 
 Havanna, Kuba, November 2001

1. Runde

Gruppe A 
  –  5-0
  –  4-1
  –  5-0

Gruppe B 
  –  5-0
  –  5-0
  –  5-0

Halbfinale 
  –  3-2
  –  3-2

Finale 
  –  3-1
  qualifiziert für Halbfinalrunde in Europa
 , , ,  und  gemeldet, aber nicht gestartet

Qualifikationsrunde Europa 
 Eindhoven, Niederlande, Februar 2002

1. Runde

Gruppe A 
  –  5-0
  –  5-0
  –  3-2
  –  5-0
  –  3-2
  –  3-2

Gruppe B 
  –  5-0
  –  5-0
  –  4-1
  –  5-0
  –  5-0
  –  4-1

Gruppe C 
  –  5-0
  –  5-0
  –  3-2
  –  5-0
  –  4-1
  –  3-2

Gruppe D 
  –  5-0
  –  5-0
  –  5-0
  –  3-2
  –  3-2
  –  3-2

Gruppe E 
  –  5-0
  –  5-0
  –  4-1
  –  3-2
  –  5-0
  –  5-0

Gruppe F 
  –  5-0
  –  4-1
  –  4-1
  –  5-0
  –  5-0
  –  5-0

Halbfinalrunde

Gruppe W 
  –  5-0
  –  5-0
  –  4-1
  –  4-1
  –  4-1
  –  3-2

Gruppe X 
  –  4-1
  –  4-1
  –  4-1
  –  4-1
  –  3-2
  –  3-2

Gruppe Y 
  –  4-1
  –  4-1
  –  4-1
  –  4-1
  –  4-1
  –  4-1

Gruppe Z 
  –  4-1
  –  3-2
  –  3-2
  –  5-0
  –  4-1
  –  3-2

Halbfinale 
  –  3-0
  –  3-0

Spiel um Platz 3 
  –  3-1

Finale 
  –  3-0
 ,  und  qualifiziert für das Finale

Qualifikationsrunde Ozeanien 
 Melbourne, Australien, Februar 2002

1. Runde

Gruppe A 
  –  5-0
  –  5-0
  –  5-0
  –  4-1
  –  5-0
  –  3-2
  –  3-2
  –  5-0
  –  4-1
  –  3-2

Gruppe B 
  –  5-0
  –  5-0
  –  4-1
  –  5-0
  –  3-2
  –  5-0

Halbfinale 
  –  3-0
  –  3-0

Spiel um Platz 3 
  –  3-2

Finale 
  –  3-0
 ,  und  qualifiziert für das Finale

Qualifizierte Teams 
  China
  Dänemark
  Deutschland
  Indonesien
  Südkorea
  Malaysia
  Thailand
  Schweden

Gruppenphase

Gruppe A 

9. Mai 2002

11. Mai 2002

14. Mai 2002

Gruppe B 

10. Mai 2002

12. Mai 2002

14. Mai 2002

Finalrunde

Halbfinale

Endspiel

Weblinks 
 
 

2002
Badminton 2002
Badmintonwettbewerb in Guangzhou